Medibank International 2006 — ежегодный профессиональный теннисный турнир международной серии ATP и 2-й категории WTA.

Соревнования в 114-й раз проводится на открытых хардовых кортах Олимпийского теннисного парка в Сиднее, Австралия.

Турнир прошёл с 9 по 17 января 2006 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Ллейтон Хьюитт
 в женском одиночном разряде —  Алисия Молик
 в мужском парном разряде —  Махеш Бхупати и  Тодд Вудбридж
 в женском парном разряде —  Брианн Стюарт и  Саманта Стосур

Общая информация

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Джеймс Блейк обыграл  Игоря Андреева со счётом 6-2, 3-6, 7-6(3).
 Блейк выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андреев сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=  Дж. Блейк
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=  Д. Сангвинетти
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=  К. Мойя
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=  С. Грожан
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=64
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=  А. Клеман
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=  
| RD1-team06=  Т. Дент
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2
| RD1-seed07= LL
| RD1-team07=  Х. Монако
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=  Ф. Вердаско
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09=  П. Шричапан
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 7
| RD1-team10=  Р. Штепанек
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=  И. Карлович
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=  В. Ханеску
| RD1-score12-1=67
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13=  
| RD1-team13=  А. Кальери
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=  
| RD1-team14=  П.-А. Матьё
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 2
| RD1-team15=  Н. Давыденко
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16= 
| RD1-team16=  Т. Бердых
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Дж. Блейк
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=  К. Мойя
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03= Q
| RD2-team03=  А. Клеман
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= LL
| RD2-team04=  Х. Монако
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=  П. Шричапан
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= Q
| RD2-team06=  И. Карлович
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=66
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=   
| RD2-team07=  А. Кальери
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 2
| RD2-team08=  Н. Давыденко
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 8
| RD3-team01=  Дж. Блейк| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= Q
| RD3-team02=  А. Клеман
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=4
| RD3-seed03=  
| RD3-team03=  П. Шричапан
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04= 2
| RD3-team04=  Н. Давыденко
| RD3-score04-1=w/o
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 8
| RD4-team01=  Дж. Блейк
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 2
| RD4-team02=  Н. Давыденко
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Жюстин Энен-Арденн обыграла  Франческу Скьявоне со счётом 4-6, 7-5, 7-5.
 Энен-Арденн выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 24-й за карьеру в туре ассоциации.
 Энен-Арденн выиграла 2-й титул в Сиднее (до этого в 2004 году).
 Скьявоне сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Мужчины. Парный турнир 
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо обыграли  Леоша Фридла /  Франтишека Чермака со счётом 6–1, 6–4.
 Зимонич выиграл 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Санторо выиграл 1-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Корина Морариу /  Ренне Стаббс''' обыграли  Вирхинию Руано Паскуаль /  Паолу Суарес со счётом 6-3, 5-7, 6-2.
 Морариу выиграла 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стаббс выиграла 1-й парный титул в сезоне и 53-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стаббс победила в Сиднее в 3-й раз (до этого в 2002 году с Лизой Реймонд и 2004 с Карой Блэк).

См. также 
 Medibank International

 WTA Тур 2006 года
 ATP Тур 2006 года

 Международная серия ATP
 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Австралия
Теннис
Январь 2006 года
2006